Yasang bezeichnet:

 Yasang-Kloster
 Yasang (Tibetische Zehntausendschaft)